Raatosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raatosaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Raatosaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Raatosaaret (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar